

Persone 
 Alessio V Ducas (1140-1204) – imperatore bizantino
 Andronico Ducas (...–1077) – generale bizantino, protovestiarios e protoproedros dell'impero bizantino
 Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio (1519-1571) – attore e comico italiano

 Costantino Ducas (1074-1096) – coimperatore bizantino
 Costantino X Ducas (1006-1067) – imperatore bizantino
 Ducas (1400-1462) – storico bizantino
 Elena Ducas (1242-1271) – moglie di Manfredi re di Sicilia
 Giovanni Ducas (...–1088) –  figlio di Andronico Ducas e fratello più giovane dell'Imperatore bizantino Costantino X Ducas
 Giovanni I Ducas (1240-1289) – sovrano della Tessaglia
 Giovanni III Ducas (1192-1254) – imperatore bizantino
  Giovanni IV Ducas Lascaris (1250-1305) – imperatore bizantino
 Giovanni Comneno Ducas (...–1335) – conte di Cefalonia e Zante, fu un despota d'Epiro 
 Michele II Ducas (...–1271) – despota d'Epiro
 Michele VII Ducas (1050-1090) – imperatore bizantino
 Nicola Orsini Ducas Angelo Comneno (1295-1323) – Conte Palatino di Cefalonia e despota d'Epiro 
 Niceforo I Ducas (1267-1296) – despota d'Epiro
 Niceforo Orsini Ducas Angelo Comneno (1329-1359) – despota dell'Epiro 
 Raymonde Ducas (1903-1972) – pittore francese
 Teodoro Comneno Ducas (...–1253) – despota d'Epiro e poi imperatore dello stesso Epiro
 Teodoro II Ducas Lascaris (1221-1258) – imperatore bizantino
 Tommaso Ducas (1285-1318) – despota d'Epiro

Storia di famiglia 
 Apostolico Orsini Ducas – ramo della casata degli Orsini che si distinse in Oriente; in seguito si imparentò con le casate imperiali bizantine dei Ducas e dei Comneni
 Ducas – famiglia appartenente all'aristocrazia bizantina